Revelation puede referirse a:
 Revelation: Primer álbum publicado en solitario por el sintetista español Carlos Guirao en vinilo en el año 1982, y reeditado por At-mooss Records en CD en el año 2010.
 Revelation: Noveno álbum de estudio y el decimotercero banda Fue lanzado al mercado el 29 de julio de 2008 bajo el sello discográfico
Assassin's Creed: Revelations: videojuego de la serie Assassin's Creed desarrollado por Ubisoft.
Revelation: Un episodio de la serie de drama sobrenatural; Grimm.

Otros
Revelations